Александр Федорович:* Федорович, Александр Владимирович (1973—2022) — белорусский футболист, вратарь.
 Федорович, Александр Иосифович (1918—2002) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда. См. также 
 Александр Фёдорович